Route 33 steht für:
 Route 33 (Band), US-amerikanische Band

Verkehrswege:
 Route nationale 33, Frankreich
 Route 33 (Oman)
 Regional Route 33, Südafrika
 Alabama State Route 33, Vereinigte Staaten
 Illinois State Route 33, Vereinigte Staaten